Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 w Innsbrucku został rozegrany 1 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Axamer Lizum. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Francuzka Christine Goitschel, srebro wywalczyła jej siostra Marielle Goitschel, a brąz zdobyła Jean Saubert z USA.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964